Zkratka TANAP může mít různé významy:

 Tatranský národní park – národní park na Slovensku
 Transanatolský plynovod – 

Zkratky